Il singolare dell'International Women's Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Martina Navrátilová era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Meredith McGrath, 6–7, 6–2, 6–4.

Meredith McGrath ha battuto in finale 6–2, 6–4 Linda Wild.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

International Women's Open 1994